Байва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 28 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 547 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1502,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Байваль на сайті французького Національного інституту географії
 Байваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Байваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза
 Байвель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза